ЕтноЛіто - літня частина фестивалю етносезонів, існує також ЕтноВесна, ЕтноЗима, ЕтноОсінь, що створений та ініційований мистецькою агенцією Територія А.

Засновники "Території А" та фестивалю "ЕтноЗима" - Анжеліка Рудницька та Олександр Бригинець.

Фестиваль поєднує у собі традиційне і сучасне. Він мандрує країною і зупиняється у найцікавіших та найзнаковіших місцях нашої країни.

 2006 - «ЕтноЛіто: ХІХ Купальські ігри на батьківщині Гоголя»
 2007 - «ЕтноЛіто: Івана Купала у Софіївці»
 2008 - «ЕтноЛіто: Івана Купала на Світязі»
 2011 - «ЕтноЛіто на батьківщині Павла Чубинського»

Фестивалі в Україні